La Vyšėjšaja Liha 1997 è stata la settima edizione della massima serie del campionato bielorusso di calcio, disputato tra l'11 aprile e l'11 novembre 1997 e conclusosi con la vittoria della Dinamo Minsk, al suo sesto campionato vinto. Il capocannoniere della competizione fu Andrėj Chlebasolaŭ () con 19 reti realizzate.

Stagione

Novità 
Dalla Vyšėjšaja Liha 1996 vennero retrocessi in Peršaja Liha l' e il , mentre dalla Peršaja Liha vennero promossi il  e il .

Formula 
Le 16 squadre partecipanti disputarono un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 partite. La prima classificata, vincitrice del campionato, venne ammessa alla UEFA Champions League 1998-1999, mentre la seconda classificata venne ammessa in Coppa UEFA 1998-1999. La squadra vincitrice della Coppa di Bielorussia venne ammessa alla Coppa delle Coppe 1998-1999; se quest'ultima avesse concluso il campionato al secondo posto, la terza classificata sarebbe stata ammessa in Coppa UEFA. Un ulteriore posto venne assegnato per la partecipazione alla Coppa Intertoto 1998. Le ultime due classificate vennero retrocesse in Peršaja Liha.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bielorussia e ammesso alla UEFA Champions League 1998-1999.
      Ammesso alla Coppa UEFA 1998-1998.
      Ammesso alla Coppa delle Coppe 1998-1999.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1998.
      Retrocessa in Peršaja Liha 1998.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tarpeda-Kadzina Mahilëŭ e Šachcër Salihorsk poi riammessi in Vyšėjšaja Liha 1998.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1997
1997